Interkontinentala cupen 1991, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1991, var den trettionde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 9 december 1991. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Röda stjärnan från Belgrad, Jugoslavien, som vann Europacupen 1990–91. Sydamerika representerades av Colo-Colo från Santiago, Chile, som vann Copa Libertadores 1991.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Röda stjärnan vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 3–0. Vladimir Jugović blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1991
Europacupen i fotboll 1990/1991

Källor

Noter

1991
Fotbollsåret 1991
1991 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
WP:Projekt Japan
Tokyo under 1900-talet